NGC 6737 (другое обозначение — ESO 592-**8) — группа звёзд в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6737
Стрелец (созвездие)
Группы звёзд